

Geografia
 Dunster – località della Columbia Britannica (Canada)
 Dunster – località del Somerset (Regno Unito)

Architettura
 Dunster House

Letteratura
  Dunster – romanzo di John Mortimer

Marina
 RMAS Dunster

Persone
 Bernard Francis Dunster, conosciuto anche come Frank Dunster – hockeista su ghiaccio canadese
 Bill Dunster – architetto
 Chinmaya Dunster – musicista britannico
 Henry Dunster – puritano anglo americano
 Matthew Dunster – attore britannico
 Robin Dunster – capo dell'Esercito della Salvezza
 Tomy Dunster – attore argentino